„Rietiwyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Rietiwyj” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku i I wojny światowej (ex-„Filin”)
 „Rietiwyj” – niszczyciel proj. 7 z II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów